Катастрофа Як-40 под Запорожьем — авиационная катастрофа, произошедшая 16 декабря 1976 года в Запорожской области с самолётом Як-40 авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погибли 5 человек.

Самолёт 
Як-40 с бортовым номером 87638 (заводской — 9141919, серийный — 19-19) был выпущен Саратовским авиационным заводом 20 октября 1971 года и передан Министерству гражданской авиации, которое к 7 декабря направило его в Запорожский авиаотряд Украинского управления гражданской авиации. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел 5762 часа налёта и 6627 посадок.

Катастрофа 
Самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт, в ходе которого экипажи из 100-го лётного отряда отрабатывали действия в особых случаях полёта. На борту находились пилот-инструктор  (командир авиаэскадрильи), КВС , бортмеханик-инструктор , КВС  и второй пилот , при этом два последних (Шелковый и Михайлов) находились в пассажирском салоне. В 12:57 экипаж вылетел из Запорожского аэропорта и набрал высоту, после чего начал выполнять задания на полёт.

Небо над Запорожьем было затянуто облаками высотой 150 метров, стояла дымка, ветра почти не было, видимость составляла 1700 метров, а в облаках наблюдалось слабое обледенение. Як-40 летел на высоте 4000—4200 метров со скоростью 360 км/ч, когда экипаж выполнил задание 7а и теперь занимал исходное положение для упражнения 7б «Имитация увода стабилизатора в наборе высоты после взлёта». Так как для выполнения этого задания требовалась скорость 200—210 км/ч, то в течение 53 секунд постепенно режим двигателей был снижен с 95 до 53 %. Скорость упала до 270 км/ч, когда двигатели вышли на режим малого газа. Затем конфигурация авиалайнера была установлена в исходное положение для упражнения 7б, для чего стабилизатор был переложен на кабрирование, а штурвал потянут «на себя» (подъём носа). Когда скорость снизилась до 240 км/ч, следовало выпустить закрылки, но вместо них, вероятно из-за ошибки, были выпущены шасси, что значительно увеличило аэродинамическое сопротивление и к моменту полного выпуска шасси скорость достигла 215 км/ч и продолжала падать. Экипаж поздно заметил опасное снижение скорости и лишь при 175 км/ч  были переведены на взлётный режим (максимальный). Однако так как турбореактивные двигатели в силу своей приемистости переходят из режима малого газа во взлётный не сразу, а в течение 10—12 секунд, то скорость продолжала в этот период падать и достигла критического значения — 162—164 км/ч. В этот момент на крыле произошёл срыв потока, после чего авиалайнер с резким ростом крена и тангажа быстро развернуло влево, несмотря на попытки экипажа вывести его из этого положения (элероны и руль направления в крайнем правом положении, руль высоты полностью на кабрирование), а затем он вошёл в штопор.

Через несколько секунд после этого сеанса связи вращающийся против часовой стрелки Як-40 с вертикальной скоростью 60 м/с под углом 25—30° и с левым креном 6° врезался в землю у села Казаковское Вольнянского района Запорожской области в полутора километрах западнее станции Новогупаловка и в 20 километрах северо-западнее Запорожского аэропорта. От удара кабину пилотов полностью разрушило, фюзеляж разломился пополам в районе 28-го шпангоута (в районе крыла), а киль со стабилизаторами отлетели на несколько метров. Все 5 человек на борту самолёта погибли.

Причины 

Причиной катастрофы является потеря скорости самолёта с последующим сваливанием и переходом в штопор. Вероятными причинами потери скорости являются:
 Ошибка в технике пилотирования, допущенная экипажем;
 Пилотирование самолёта по, возможно, завышенным показаниям указателя скорости левого пилота.

Примечания 

События 16 декабря
Декабрь 1976 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Як-40
Авиационные происшествия в Запорожской области
Авиационные происшествия на Украине 1976 года
Авиационные происшествия Украинского УГА
Авиационные происшествия вследствие потери управления в полёте
1970-е годы в Запорожской области